Скак Абду́ллин () — чабан совхоза «Айшуак» Челкарского района Актюбинской области Казахской ССР. Полный кавалер ордена Трудовой Славы.

Биография 
Скак Абдуллин родился 15 октября 1936 года в селе Бегимбет Челкарского (ныне Шалкарского) района Актюбинской области Казахской ССР (ныне — Казахстан). Казах.

В 1954—1966 годах — чабан, затем старший чабан в колхозе «Жана коныс». В 1966—1974 годах — старший чабан совхоза «Айшуак» Челкарского района Актюбинской области. В 1974—1987 годах являлся наставником овцеводческой комсомольско-молодёжной бригады «Жас Жигер» в совхозе «Айшуак». Позже был заведующим ветеринарной аптекой в этом же хозяйстве. В дальнейшем вышел на пенсию.

Был членом КПСС, делегатом XV съезда Компартии Казахстана (1981). Неоднократно участвовал в Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) СССР.

Награды 
 орден Трудовой Славы:
 3-й степени (14.02.1975)
 2-й степени (24.12.1976)
 1-й степени (21.12.1983) — за успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, проявленную трудовую доблесть в выполнении планов и принятых обязательств по увеличению производства мяса, молока и других продуктов животноводства в зимний период 1982—1983 годов.
 медали СССР.
 Государственная премия Казахской ССР (1987)
 Знатный чабан Актюбинской области (1969)
 Золотая и серебряная медали ВДНХ.

Ссылки 
 

Лауреаты Государственной премии Казахской ССР
Делегаты съездов КП Казахстана
Чабаны Казахстана